Tanegasima, japán sziget Kjúsútól délre
 Tanegasima, középkori japán kovás puska
 8866 Tanegashima aszteroida a Naprendszerben
 Tanegasima Űrközpont